Die Libanesische Premier League 1998/99 war die 39. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Hekmeh FC, Racing Beirut und Al Riyada w Adab stiegen nach der Saison 1997/98 in die Second Division ab. Der Aufsteiger war Salam Zgharta.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1998/99 bei RSSSF.com

1998 99
Fußballsaison 1998/99